Het Spaanse Leger (straat) - straat in Nijkerk
 Het Spaanse Leger (wijk) - wijk in Nijkerk rond bovenstaande straat